Лисенсијадо Густаво Дијаз Ордаз има више значења:

 Лисенсијадо Густаво Дијаз Ордаз (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лисенсијадо Густаво Дијаз Ордаз, 18 де Марзо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лисенсијадо Густаво Дијаз Ордаз (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лисенсијадо Густаво Дијаз Ордаз (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лисенсијадо Густаво Дијаз Ордаз (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику